Hüttenmeister ist

 eine Berufsbezeichnung im Hüttenwesen, siehe Metallurgie
 die Berufsbezeichnung für den handwerklichen Leiter der Dombauhütte Köln
 Der Hüttenmeister von Dornitz, eine Erzählung des halleschen Heimatforschers Siegmar von Schultze-Galléra von 1915

Hüttenmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Frowald Gil Hüttenmeister (* 1938), deutscher Judaist
 Nathanja Hüttenmeister (* 1967), deutsche Judaistin